Dolyna (ukrainisch ; deutsche Übersetzung „Tal“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Dolyna, Stadt in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Dolyna im Westen der Ukraine
Dolyna (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil
Dolyna (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw
Dolyna (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
Dolyna (Obuchiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw
Dolyna (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
Dolyna (Reschetyliwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka
Dolyna (Nedryhajliw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw
Dolyna (Ratne), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ratne
Dolyna (Jurjiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Jurjiwka
Dolyna (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
Dolyna (Snamjanka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka
Dolyna (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa
Dolyna (Mlyniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw
Dolyna (Hluchiw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw

Siehe auch:
Dolina

uk:Долина (значення)